John Talbot (1e graaf van Shrewsbury) (1384/87-1453)
 John Talbot (1e burggraaf van Lisle) (1423-1453)
 John Talbot (2e graaf van Shrewsbury) (ca. 1417-1460)
 John Talbot (3e graaf van Shrewsbury) (1448-1473)
 John Talbot (10e graaf van Shrewsbury) (1601-1654)
 John Talbot (16e graaf van Shrewsbury) (1791-1852)
 John Michael Talbot (1954), Amerikaanse monnik en zanger